Bromodiclorometano é um trialometano com a fórmula química CHBrCl2.